Покровка — село в Ключевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Покровского сельсовета.

Население

История 
Основано в 1885 году. В 1928 г. село Покровское состояло из 292 хозяйств, основное население — русские. Центр Покровского сельсовета Ключевского района Славгородского округа Сибирского края.

Примечания 

 

Населённые пункты Ключевского района